Bantarwaru (Bantarkawung), een plaats in Indonesië
Bantarwaru (Cinangka), een plaats in Indonesië
Bantarwaru (Gantar), een plaats in Indonesië
Bantarwaru (Ligung), een plaats in Indonesië
Bantarwaru (Madukara), een plaats in Indonesië